Pope County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pope County, Arkansas
 Pope County, Illinois 
 Pope County, Minnesota